Dit artikel beschrijft de prestaties van de Italiaanse voetbalclub AC Milan in het seizoen 1996/97.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Technische staf

Resultaten

Uitrustingen
Hoofdsponsor: Opel
Sportmerk: Lotto

Transfers

Zomer

Winter

Serie A

Eindstand

Afbeeldingen

Externe link 
 Officiële site

1996
Italiaanse voetbalclub 1996/97